Марат/Сад (пьеса) — сокращённое название пьесы в двух актах «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное актёрской труппой госпиталя в Шарантоне под руководством господина де Сада» западногерманского драматурга Петера Вайса, написанной в 1963 году.
 «Марат/Сад (фильм)» () — британский художественный фильм режиссёра кино и театра Питера Брука, снятый в 1966 году по пьесе Петера Вайса.